Такмичење у скоку увис у женској конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2013. у Москви одржано је 15. и 17. августа на стадиону Лужники.

Титулу светске првакиње из Тегуа 2011. бранила је Рускиња Ана Чичерова.

Земље учеснице 
Учествовала су 27 атлетичарки из 21 земље.

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2013. 
Стање 10. август 2013.

Најбољи резултати у 2013. години 
Десет најбољих атлетичарки године у скоку увис пре првенства (10. августа 2013), имале су следећи пласман. 

Такмичарке чија су имена подебљана учествују на СП 2013.

Квалификационе норме

Сатница 

Времена су дата према локалном времену UTC+4.

Резултати

Квалификације 
У финале су се пласирале све такмичарке са прескочених 1,95 м (КВ), односно 12 са најбољим резултатима у квалификацијама (кв).
,

Финале

Види још 
 Победнице светских првенстава у атлетици на отвореном — скок увис

Извори

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2013.

Светско првенство у атлетици на отвореном 2013.
Скок увис на Светском првенству у атлетици на отвореном